

Бачкув — село в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Бачкув — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства